Vivian (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Vivian (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
een voornaam, zie: Vivian (voornaam)
een band, zie: Vivian (band)